Keutcha peut désigner :
 Jean Keutcha, homme politique camerounais ;
 Julienne Keutcha, femme politique camerounaise, son épouse.